Sidebottom ist der Familienname folgender Personen:

Geoff Sidebottom (1936–2008), englischer Fußballtorhüter
Sid Sidebottom (* 1951), australischer Politiker
Tom Harrop Sidebottom (1826–1908), britischer Geschäftsmann und Politiker